Търговищка духовна околия е архиерейско наместничество на Варненска и Великопреславска епархия към Българската православна църква. Основано е през януари 1953 година, със заповед на Епархийски съвет. Първи архиерейски наместник на Търговищка духовна околия е отец Васил Коев.

Архиерейски наместници 
 Васил Коев (1 януари 1953 - 19 октомври 1982)
 Славчо Проданов (от 1990 насам), назначен по молба на Варненския и Великопреславски митрополит Кирил

Храмове и параклиси

Източници

Външни препратки 
 Варненска и Великопреславска епархия